Carnota hace referencia a varios artículos:

Lugares
Carnota, freguesia de Portugal
Carnota, municipio de España perteneciente a la provincia de La Coruña

Personas
Ángel Carnota
Fernando Carnota
Raúl Carnota

Véase también
Carnutes
Carnotaurus sastrei
Cornualles
Marie François Sadi Carnot